Sats kan syfta på:

 Sats (logik) – ett centralt begrepp inom logiken
 Sats (lingvistik) – ett språkvetenskapligt begrepp
 Sats (matematik) – ett begrepp inom matematisk bevisföring
 Sats (programmering) – ett kommando, en tilldelning eller en programflödesstyrande konstruktion, i sin tur bestående av flera satser, i ett datorprogram
 Sats (musik) – en fristående, sammanhållen del av ett större musikaliskt verk
 Sats (gymkedja) – en gymkedja som finns i Sverige, Norge, och Finland
 Satsyta – inom typografiska sammanhang den del av en sida som upptas av text och/eller bilder
 Satsbredd – bredden hos en satsyta
 Ansats – de konsonanter som föregår kärnan, se stavelse